Walk On – traccia dell'album On the Beach di Neil Young del 1974
 Walk On – album dei Boston del 1994
 Walk On – album di John Hiatt del 1995
 Walk On – singolo degli U2 del 2001, dall'album All That You Can't Leave Behind
 Walk On – traccia dell'album Bananas dei Deep Purple del 2002